Een verkeersweg:
 N891 (België)
 N891 (Nederland), zie Provinciale weg 891

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing